Weisenheim heißen folgende Ortschaften:

 Weisenheim am Berg, Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 Weisenheim am Sand, Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz